Гюнтер Платтер (; род. 7 июня 1954, Цамс, Тироль, Австрия) — австрийский государственный деятель и политик, член Австрийской народной партии. Занимал посты в Федеральном правительстве Австрии: в 2003—2007 годах во  пост министра обороны, в 2007—2008 годах в  пост министра внутренних дел. Ландесхауптман  с 2008 года. Президент еврорегиона  с 2013 года.

Биография 
Родился в Цамсе 7 июня 1954 года. Выучившись на типографского работника в Ландеке, с 1973 по 1974 год проходил военную службу. В 1976 году поступил на службу в австрийскую федеральную жандармерию, сначала в Ландеке, затем в Имстоме.

Политическая карьера 
В 1986 году был избран муниципальным советником Цамса от Австрийской народной партии. С апреля 1989 года по ноябрь 2000 года был мэром Цамса. После выборов в Национальный совет, 7 ноября 1994 года стал депутатом Национального совета Австрии, подав в отставку из жандармерии. Он был членом комитетов по внутренним делам и по обороне, а также представителем Австрийской народной партии в правительстве. С 1999 года был представителем Австрийской народной партии по обороне, делегатом в Западноевропейском союзе и НАТО и членом Совета национальной обороны. 1 июля 2000 года стал заместителем председателя Австрийской народной партии в Тироле.

9 ноября 2000 года занял место государственного советника по делам школы, спорта, культуры, поддержки занятости и гражданству в правительстве Тироля. 17 марта 2001 года был избран председателем тирольской государственной организации профсоюза рабочих и служащих, членом которой являлся с 13 февраля 1979 года (с 1994 года в совете штата).

В 2002 году проиграл в выборах на место губернатора Тироля, уступив мэру Инсбрука Гервигу ван Штаа. После выборов в Национальный совет 2002 года был впервые назначен в федеральное правительство Австрии. 23 июня 2008 года Австрийская народная партия в Тироле выдвинула его кандидатуру на пост губернатора Тироля.

28 февраля 2003 года занял место министра обороны во II правительстве Шюсселя, сформированного коалицией Австрийской народной партии и Партии свободы Австрии (позднее с Альянсом за будущее Австрии). После отставки Эрнста Штрассера, с 11 по 22 декабря 2004 года временно исполнял обязанности министра внутренних дел.

В течение срока пребывания на посту министра обороны курировал закупку истребителей «Eurofighter Typhoon», участие австрийских солдат в военных операциях Евросоюза, комплексную реформу армии, начатую в 2004 году и сократившую срок обязательной военной службы с восьми до шести месяцев.

После выборов в Национальный совет 2006 года было сформировано новое правительство коалицией Австрийской народной партии и Социал-демократической партией Австрии во главе с федеральным канцлером Альфредом Гузенбауэром. В этом правительстве он занял место министра внутренних дел. Его позиция, как министра, по ограничению иммиграции подверглась критике со стороны правозащитных организаций. Он отказался сокращать альтернативную гражданскую службу с восьми до шести месяцев. В преддверии чемпионата Европы по футболу 2008 года в Австрии и Швейцарии призвал к превентивному задержанию потенциальных хулиганов, что фактически нарушало федеральную конституции Австрии и Конвенцию о правах человека, и его предложение было отклонено. Поддержал использование «правительственных вирусов» для получения доступа к компьютерным данным преступников.

Победив на выборах 2003 года стал новым главой федеральной земли Тироль. Во время своего первого президентского срока столкнулся с последствиями экономического кризиса 2009 года. При нём в 2012 году в Тироле был один из самых высоких уровней безработицы в Австрии. В ходе работы общенационального парламентского комитета по расследованию, созданного в 2011 году для выяснения обвинений в коррупции, возникли споры о предполагаемом принятии Платтером подарков, а также мнения о том, что приглашения на охоту, принятые губернатором, также были одной из форм взяток. Платтер был переизбран губернатором на заседании земельного парламента 24 мая 2013 года.

Семья 
Женат. Является отцом двоих детей.

Награды 
 Кавалер Большой почётной звезды «За заслуги перед Австрийской Республикой» (2007). 
 Орден «За заслуги» III степени (4 ноября 2022 года, Украина) — за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире.
 Кавалер Тирольского ордена «За заслуги» (2008).
 Кавалер Креста ордена Заслуг Святого Гроба Господнего Иерусалимского (2010).

Примечания 

Политики Австрии
Члены Австрийской народной партии